Peuceptyelus är ett släkte av insekter som beskrevs av Sahlberg 1871. Peuceptyelus ingår i familjen spottstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spottstritar
Peuceptyelus